mini|120px| St. Wendel
Die Dreiband-Weltmeisterschaft 2008 fand vom 15. bis 19. Oktober in St. Wendel (Deutschland) statt. St. Wendel übernahm kurzfristig, da Tokio die WM abgesagt hatte. Es war die siebte Dreiband-WM in Deutschland.

Geschichte 
Sechs Jahre nach seinem ersten Dreibandtitel wurde der Südtiroler Marco Zanetti zum zweiten Mal Weltmeister. In einem spannenden Finale bezwang er den Schweden Torbjörn Blomdahl mit 3:2 Sätzen. Den fünften Satz konnte er mit 15:13 in 9 Aufnahmen gewinnen. Der vierfache Weltmeister aus Schweden wartet somit bereits elf Jahre auf den fünften Titel. Ein großartiges Turnier spielte der Japaner Kouji Funaki. Er verlor im Achtelfinale nach 0:2 Satzrückstand mit 2:3 und spielte mit 1,891 den besten Turnierdurchschnitt. Zum ersten Mal konnte sich der Franzose Jérémy Bury mit einer starken Leistung eine WM-Medaille sichern. Es war die erste Dreibandmedaille seit 25 Jahren für Frankreich.

Modus 
Gespielt wurde das Turnier mit 48 Teilnehmern. Das ganze Turnier wurde auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt. Platz drei wurde nicht ausgespielt.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte

Gruppenphase

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

2008
Karambolageveranstaltung 2008
Billardturnier in Deutschland
Billardturnier in St. Wendel